En climatología y meteorología una clasificación climática es una forma científica de identificar y determinar los diferentes tipos de climas del mundo, puede referirse a:

 Clasificación climática de Köppen o de Köppen-Geiger
 Clasificación climática de Alisov
 Clasificación climática de Thornthwaite
 Clasificación climática de Flohn
 Clasificación climática de Budyko
 Clasificación climática de Martonne

Climatología
Clasificaciones climáticas